

Sigle 

Le sigle YP peut signifier :
 , sigle utilisé pour l'immatriculation des navires d'entraînement de l'US Navy ;
  :
 l'ancien nom de Network Information Service, un protocole client-serveur développé par Sun,
 , un site web américain ;
 Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste ;
 , un parti politique dans le territoire canadien du Yukon ;
 , un parti politique turc.

Code 
Le code YP peut faire référence :
 aux aéroports de l'Australie, selon la liste des codes OACI des aéroports ;
 aux navires d'entraînement de l'US Navy.

Symbole 
 YP est la formule du .
  (pour ) est le symbole de l'abondance primordiale de l'hélium, c'est-à-dire la fraction massique de l'hélium dans tout l'univers à la sortie de l'étape de nucléosynthèse primordiale.

Notes et références